Tiphia birganjae — вид ос рода Tiphia из семейства Tiphiidae (Hymenoptera). Индия, Непал. Назван по месту типового обнаружения (около Birganj, Непал).

Описание 
Жалящие перепончатокрылые. Длина тела 4,9—6,2 мм. Передняя часть головы шагренирован сетчатыми точками; мандибулы без преапикального зубца; наличник с медианным расширением выемчатый, с крупными точками; дорсальный пронотальный киль с продольными гребнями; латеральная сторона пронотума с трансдискальной бороздкой; мезоплеврон с крупными точками вперемешку с мелкими; ареола проподеума трапециевидной формы, с крупными точками; метанотум без впадин; ареола проподеума кистевидной формы, ареолярный киль без кренуляций; метанотум с крупными, грубыми точками; усики снизу желтовато-оранжевые; ноги желтовато-оранжевые; маргинальная ячейка переднего крыла короткая, лишь немного длиннее второй кубитальной ячейки в апикальном продолжении. Личинки предположительно, как и близкие виды, паразитируют на пластинчатоусых жуках (Scarabaeidae, Rutelidae, Cetoniinae). Вид был впервые описан в 1975 году американским энтомологом  (1892—1981), а его валидный статус подтверждён в 2022 году.

Примечания

Литература 
 Горбатовский B. B. (1981). Осы семейства Tiphiidae (Hymenoptera) Дальнего Востока СССР. // Перепончатокрылые Дальнего Востока. Владивосток, 1981. С. 72—80.
 Tsuneki К. (1985). Taxonomic studies of the Japanese species of the genus Tiphia (I). Revision and addition (Hymenoptera, Tiphiidae). // Spec. Publ. Jap. Hymen. Assoc. 1985. N 31. P. 1—90.

Ссылки 
 

Тифии
Животные, описанные в 1975 году
Насекомые Азии